Клубный чемпионат мира по футболу 2021 — футбольный турнир, прошедший с 3 по 12 февраля 2022 года в ОАЭ. Это  клубного чемпионата мира по футболу (турнира, организуемого ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей страны).

Ожидается, что это будет последний турнир в привычном формате, поскольку позже турнир будет расширен до 24 команд. Он должен будет проводиться раз в четыре года, как ранее Кубок конфедераций, полностью его сменив. Изначально такой турнир должен был пройти летом 2021 года, но позднее его сроки были сдвинуты на неопределённый срок.

Япония, ставшая хозяйкой клубного чемпионата, в сентябре 2021 года отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса.

Место проведения 
В декабре 2020 года Япония получила право на проведение турнира, но в сентябре 2021 года отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса. В октябре 2021 года было объявлено, что турнир примет ОАЭ.

Участники

Матчи

Плей-офф за выход в четвертьфинал

Четвертьфиналы

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Комментарии

Источники 

2021 год в футболе
2022 год в футболе
2021
Спорт в ОАЭ в 2022 году
Февраль 2022 года
Чемпионаты мира в 2022 году
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19